Дерамадеро има више значења:

 Дерамадеро, Гранха (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дерамадеро, Фидел Перез (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дерамадеро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дерамадеро (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дерамадеро (Тилапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дерамадеро (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Дерамадеро (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дерамадеро (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику